Farresi – abitanti di Farra d'Alpago
Farresi – abitanti di Farra d'Isonzo
Farresi – abitanti di Farra di Soligo